Der Ausdruck Stern von Indien bezieht sich auf:

 einen  Orden, siehe Order of the Star of India
 Der Stern von Indien, britisch-indischer Spielfilm über die Unabhängigkeit Indiens
 den Saphir
Siehe auch 
Star of India